Бріджід Косгеї  — кенійська легкоатлетка, що спеціалізується на марафонському бігу, срібна призерка Олімпійських ігор 2020 року.

Кар'єра

Примітки

Посилання 
 

кенійські марафонці
кенійські срібні олімпійські медалісти
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2020